

Кристал-Лейк — місто, штат Іллінойс
 Кристал-Лейк — місто, штат Айова
 Кристал-Лейк — місто в окрузі Беррон, штат Вісконсин
 Кристал-Лейк — місто в окрузі Маркетт, штат Вісконсин
 Кристал-Лейк — переписна місцевість, штат Коннектикут
 Кристал-Лейк — переписна місцевість в окрузі Полк, штат Флорида